Nathaniel Hone kan syfta på bland andra:

 Nathaniel Hone den äldre (1718–1784), irländsk konstnär
 Nathaniel Hone den yngre (1831–1917), irländsk konstnär